Горово — топоним:

Болгария 
 Горово — село, Бургасская область
 Горово — село, Смолянская область